Ахпай — деревня в Мари-Малмыжском сельском поселении Малмыжского района Кировской области.

География 
Расположена на правом берегу Вятки в 15 км к юго-востоку от города Малмыж. Вдоль южной окраины деревни протекает река Буртечка.

Население

Примечания 

Населённые пункты Малмыжского района